Perbaungan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Perbaungan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië